Segler kann bedeuten:

 eine Person, die segelt; siehe Segeln
 umgangssprachlich ein Segelschiff oder Segelboot, davon abgeleitet auch Frachtsegler oder Motorsegler
 eine Vogelfamilie, siehe Segler (Vögel)
 eine Gruppe von Haustauben mit besonderem Flugstil und die Arten:
 Ägyptischer Segler 
 Syrischer Segler 

Segler ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Segler (* 1951), deutscher Fußballspieler von Borussia Dortmund
 Georg Segler (1906–1978), deutscher Hochschullehrer, Buchautor, Direktor des Instituts für Landtechnik der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim 
 Olga Segler (1881–1961), Maueropfer
 Peter Segler (* 1964), deutscher Schriftsteller, Herausgeber und Verleger
 Silke Segler-Meßner (* 1965), deutsche Romanistin

Siehe auch:

 Übersegler